Djorkaeff Reasco – calciatore ecuadoriano, attaccante
 Juan Carlos Paredes Reasco – calciatore ecuadoriano, difensore
 Miller Alejandro Bolaños Reasco – calciatore ecuadoriano, attaccante
 Neicer Reasco – ex calciatore ecuadoriano, difensore